Салимов — фамилия.

Известные носители 
 Салимов, Абдулла (1917—1943) — советский военнослужащий, закрывший телом амбразуру дзота.
 Салимов, Акил Умурзакович (1928—2014) — политический деятель Узбекской ССР.
 Салимов, Араз Бахадур оглы (1960—1992) — Национальный герой Азербайджана.
 Салимов, Байрам Наврузбекович (1929—2014) — советский и российский лезгинский поэт, прозаик и драматург, переводчик, редактор.
 Салимов, Габиб-бек (1881—1920) — азербайджанский военачальник, генерал-майор.
 Салимов, Дамир Исмаилович (1937—2019) — советский кинорежиссёр-мультипликатор, сценарист и оператор.
 Салимов, Зокиржон Салимович (1940—2015) — советский и узбекский химик.
 Салимов, Марсель Шайнурович (род. 1949) — советский и российский башкирский писатель, поэт и переводчик, сатирик.
 Салимов, Мухамет Каримович (1925—2000) — бригадир плотников, Герой Социалистического Труда.
 Салимов, Нуридин (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Салимов, Расул Азединович (род. 1981) — азербайджанский дзюдоист.
 Салимов, Роман Рафекович (род. 1995) — российский футболист.
 Салимов, Рустам Давлатович (род. 1955) — советский и российский филолог.
 Салимов, Сабах Мухамадеевич (1930—1997) — оператор Уфимского нефтеперерабатывающего завода, Герой Социалистического труда.
 Салимов, Салим (род. 1982) — болгарский боксёр.
 Салимов, Турсунтай (род. 1956) — депутат парламента Киргизии V созыва.
 Салимов, Фанас Нагимович (1964—2021) — советский и казахстанский футболист.
 Салимов, Эльданиз Адиль оглы (род. 1976) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 

 Салимова, Дания Абузаровна (род. 1957) — доктор филологических наук, профессор.
 Салимова, Екатерина Ралифовна (род. 1982) — российская ватерполистка.
 Салимова, Кадрия-Улькер Исмаил кызы (1924—2013) — доктор педагогических наук.
 Салимова, Нургюл (род. 2003) — болгарская шахматистка.
 Салимова (Прокопенко) Равиля Наджиповна (1941—2019) — советская баскетболистка.
 Салимова, Суад Низами кызы (род. 1993) — азербайджанский профессиональный боец.
 Салимова, Шовкет Шахбаз кызы (1920—1999) — первая женщина-капитан дальнего плавания в Азербайджане.